Ти́то:
 Тито — партийный псевдоним Иосипа Броза, послевоенного лидера Югославии.
 Тито, Деннис (род. 1940) — первый в истории космический турист.
 Тито, Рауль (род. 1997) — перуанский футболист.
 Тито, Тебуроро (род. 1953) — президент Кирибати в 1994—2003.
 Тито, Этторе (1859—1941) — итальянский художник.

Топоним 
 Тито — коммуна в провинции Потенца в Италии.

Литературный персонаж 
 Тито — имя самки койота из одноименного рассказа канадского писателя Эрнеста Сетон-Томпсона

Другое 
 (1550) Тито — астероид главного пояса, который принадлежит к светлому спектральному классу S.